Группа B чемпионата мира по хоккею с шайбой 2009 — одна из четырех групп на предварительном этапе основного турнира чемпионата мира 2009 в Швейцарии.

Участники 
 Россия
В прошлом сезоне российская сборная завоевала золотые медали, обыграв в дополнительное время в финале чемпионата мира по хоккею 2008 канадскую сборную.   
 Швейцария
На чемпионате мира 2008 сборная Швейцарии заняла 7 место, проиграв в четвертьфинале с разгромным счётом 6-0 будущим чемпионам — российской сборной.
 Франция
Чемпионат мира 2008 стал неудачным для сборной Франции: в предварительном этапе она не набрала ни одного очка, но в утешительном раунде, обыграв в двух матчах итальянскую сборную, сумела остаться в высшем дивизионе.
 Германия
В 2008 году на чемпионате мира сборной Германии удалось выйти в квалификационный этап, где она набрала 3 очка, заняв предпоследнее место в группе.

Матчи 

Все матчи прошли на ПостФинанс-Арене, в Берне с 24 по 28 апреля 2009 года.

Первый тур

Положение после тура

Второй тур

Положение после тура 

Россия и Швейцария досрочно гарантировали себе выход в Квалификационный этап.

3-й тур

Положение после тура 

Россия, Швейцария и Франция вышли в квалификационный этап, Германия — в утешительный раунд.

Чемпионаты мира по хоккею с шайбой 2009